Luis Felipe I de Orleans (en francés: Louis-Philippe d'Orléans; Versalles, 12 de mayo de 1725-Seine-Port, 18 de noviembre de 1785), llamado "el Grande" (le Gros), fue duque de Chartres (1725-1752), y duque de Orleans (1752-1785), de Valois, de Nemours y de Montpensier, y príncipe de sangre francés.

Biografía

Primeros años 

Luis Felipe era hijo del duque Luis I de Orleans, llamado el Piadoso (1703-1752), y de su esposa, la princesa alemana Augusta de Baden-Baden (1704-1726). Desde su nacimiento, llevó el título de duque de Chartres. Al año siguiente de nacer, su madre murió después de dar a luz a una niña nombrada con los nombres de Luisa María (1726-1728). A la muerte de su padre en 1752, se convirtió en duque de Orleans, de Valois, de Nemours y de Montpensier. Tomó parte en las campañas militares de 1742, 1743 y 1744. En este último año, fue ascendido a teniente general, y nombrado gobernador del Delfinado a la muerte de su padre. Se distinguió en la guerra de Flandes y de Alemania.

Matrimonios, relaciones e hijos 
Muy joven, se enamoró apasionadamente de una de las hijas del rey Luis XV de Francia, Madame Enriqueta, que le correspondía, y con quien quería contraer matrimonio. Pero el cardenal de Fleury vio en este matrimonio una fuente inagotable de posibles complicaciones diplomáticas, algunas muy graves. En efecto, Luis XV no tenía más que un hijo varón, que en caso de fallecer siendo joven y sin descendencia, provocaría que el trono de Francia pudiera ser reclamado tanto por el duque de Orleans como por el rey de España, Felipe V, que no consideraba válida la renuncia a sus derechos al trono de Francia que Inglaterra le había impuesto en el Tratado de Utrecht de 1713. Así pues, el matrimonio con una hija del rey de Francia daría al hijo del duque de Orleans, si el caso llegaba a producirse, una gran ventaja frente a Felipe V, razón por la que se quería impedir dicho matrimonio. En 1742, Luis XV decidió no conceder al duque de Chartres la mano de su hija. Dado que no pudo casarse con el hombre que amaba, Ana Enriqueta permaneció soltera el resto de su vida.

Luis el Piadoso pensó en casarlo con una hija del elector Carlos Alberto de Baviera. Oficialmente, Luis XV y Fleury hicieron lo mínimo por apoyar esta unión, y el duque elector, que pretendía la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, la cual ciño con el nombre de Carlos VII, dio largas al asunto y murió en 1745 sin haber autorizado antes el matrimonio de su hija con el duque de Chartres.

Primer matrimonio 
En vista de estos fracasos, su padre decidió casarlo en 1743 con una prima lejana, Luisa Enriqueta de Borbón-Conti (1726-1759), elección completamente desafortunada que no aumentará el prestigio de la Casa de Orleans, pero que le uniría con la estirpe de los bastardos del rey Luis XIV. El duque de Orleans pensaba que la joven Conti, educada en un convento, sería un modelo de virtudes cristianas, pero resultó todo lo contrario, revelándose como un modelo de desvergüenza y una fuente constante de escándalos. Nacen de esta unión tres hijos legítimos, de los que sobreviven tan solo dos:

 Una niña (12/13 de julio de 1745-14 de diciembre de 1745).
 Luís Felipe II José (13 de abril de 1747-6 de noviembre de 1793), duque de Orleans, futuro Felipe Igualdad.
 Luisa María Teresa Batilde (9 de julio de 1750-10 de enero de 1822), «Mademoiselle», esposa de Luis Enrique de Borbón-Condé, duque de Borbón, luego príncipe de Condé.

Segundo matrimonio 
En lo que respecta a lo dicho por Felipe Igualdad durante la Revolución francesa acerca de que no era hijo de Luis el Grande sino que su padre fue un cochero del Palacio Real, cabe decir que dicha frase pretendía escándalizar y dar mayor lustre revolucionario al duque, pues basta con observar los retratos del padre y de sus hijos para darse cuenta del parecido. No obstante, Luis el Piadoso consideró siempre a sus nietos como ilegítimos.

Para compensar el desastre de su vida matrimonial, el duque de Chartres formó un segundo hogar con Etienette Le Marquis, Mme de Villemonble, con quien tuvo cinco hijos, a quienes fue elevando, con suma discreción, en el escala social, gracias a los títulos y el patrimonio de la Casa de Orleans: Luis Héctor, conde de San Pablo; Luis Felipe, conde de San Albino; María Héctora, esposa desde 1778 de Francisco Constantino de Brossard, oficial en un regimiento del duque de Orleans; y dos hermanas gemelas, las señoritas de Mérainville, que ingresaron en un convento.

La duquesa de Chartres fallece en 1759, y Luis el Grande tomó como favorita a Carlota Juana Béraud de La Haye de Riou, Madame de Montesson (1738-1806), viuda del marqués de Montesson, quien le llamaba «Gran Padre». Durante años, trató de obtener el permiso del rey Luis XV para hacerla su esposa, pero este no concedió la dispensa. Tras muchas gestiones, el rey dio por fin su consentimiento en 1772, pero con la condición expresa de que este fuera un matrimonio morganático, y que Madame de Montesson nunca recibiera el título de duquesa de Orleans, a lo que el duque accedió. El enlace tuvo lugar en 1773, y como consecuencia de dicho matrimonio desigual, el duque y su nueva esposa tuvieron que desalojar el Palacio Real y el de Saint-Cloud. Retirados así de la corte, vivieron discretamente entre la casa que el duque poseía en Bagnolet y el castillo de Sainte-Assise, regalo de boda ofrecido a Madame de Montesson, situado a orillas del Sena (actualmente departamento de Sena y Marne). Como es lógico, jamás tuvieron el honor de recibir en su retiro al rey ni a ningún otro miembro de la familia real.

Vida posterior 
Con el paso de los años, en su casa de Bagnolet el duque formó a su alrededor un grupo de científicos y escritores a quienes protegió; él mismo se divertía montando en escena pequeñas comedias. Luis Felipe fue un príncipe ilustrado que favoreció el saber y los descubrimientos científicos en la medida de sus posibilidades. Hombre de bien, distribuía importantes sumas de dinero a los necesitados, casi sin reparar en gastos. A este respecto, comenta el baron de Besenval que «el señor duque de Orleans exasperaba a menudo a sus amigos por la debilidad de su carácter, y la poca nobleza que ponía a veces en su conducta, pero aun así, se los ganaba por su bondad extrema, su mejor cualidad, y por los servicios que les prestaba, tanto cuanto su timidez podía permitírselo.»

En 1769, aumentó los propiedades de la familia de Orleans al adquirir el castillo de Raincy a los herederos del Marqués de Livry, pero en 1784, se vio obligado a ceder al rey Luis XVI el Palacio de Saint-Cloud, en el que había puesto sus ojos la reina María Antonieta.

Ancestros 

Nobles de Francia del siglo XVIII
Duques de Orleans (casa de Orleans)
Luis Felipe 01
Duques de Chartres (casa de Orleans)
Duques de Montpensier (casa de Orleans)
Luis Felipe 01
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Masones de Francia
Príncipes de sangre
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo